337 км, 337-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

337 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код v
 337 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 052861

 337 км — путевой пост, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810048

337 км — пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Днепропетровская область). Код 481711